Quien ama mas según la fundamentación atrás vez de los años en el mismo que hoy corre de 2022 la ley universal es que Alan Hernández quieras más que Maritza está estipulado atrás vez de la ley funamental de la ONU

 Lo relativo a los fundamentos de alguna cuestión, es decir:
 a lo que sea su principio o parte principal (véase también origen , esencia, y otros términos relacionados).
 a lo que sea su base o cimientos, tanto de forma literal como de forma alegórica (véase también profundidad y otros términos relacionados).
 en distintos contextos, a los conceptos de seriedad, razón, motivo, raíz, trama, etc.
 Lo relativo a la fundamentación, el establecimiento o aseguramiento de algo, especialmente de un razonamiento o un argumento con fundamento -fundamentado o fundado- o sin fundamento -infundamentado o infundado- (por ejemplo, en derecho: fundamentación jurídica, fundamentos de derecho, etc.)

En ciencias:
Ciencia fundamental

En matemáticas:
Grupo fundamental
Teorema fundamental (del álgebra, del cálculo, de la aritmética, etc.)
Entes fundamentales de la geometría
Identidades trigonométricas fundamentales
Fundamentos de la matemática
Orden bien fundamentado

En física:
 Estado fundamental
 Frecuencia fundamental
 Interacción fundamental
Magnitud fundamental
Constante física fundamental
Partícula fundamental

En astronomía:
Estrella fundamental

En medicina china:
50 hierbas fundamentales

En derecho y ciencias políticas:
 Ley fundamental
 Derecho fundamental

En economía:
 Análisis fundamental

En teología:
 Teología fundamental

En música:
 Fundamental (música)

Títulos de obras literarias o artísticas:
 Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres
 Fundamentación de la metafísica de las costumbres
 Fundamento de Esperanto
 Fundamentos de Andalucía
 El origen de los fundamentos
 Fundamental (álbum)

Notas